Sent Bausèli ist der okzitanische Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Saint-Beauzély im Département Aveyron
 Saint-Bauzély im Département Gard
 Saint-Bauzille-de-Putois im Département Hérault

Sant Bausèli steht für den okzitanischen Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Saint-Beauzile im Département Tarn 
 Saint-Bauzille-de-la-Sylve (Sant Bausèli de la Seuva) im Département Hérault
 Saint-Bauzille-de-Montmel (Sant Bausèli de Montmèu) im Département Hérault

Siehe auch:
 Saint-Bauzile
 Saint-Bauzille